Pontpierre est le nom de deux localités distantes de 83 kilomètres :

 Pontpierre (en luxembourgeois : Steebrécken), une section de la commune luxembourgeoise de Mondercange située dans le canton d'Esch-sur-Alzette ;
 Pontpierre (en lorrain : Stémbidaschtroff), une commune française située dans le département de la Moselle.

Voir aussi 
 Pompierre (homonymie)